Штит се може односити на:

Штит, оруђе за одбрану
Штит (хералдика), хералдички појам
Штит (сазвежђе), сазвежђе јужне хемисфере
Штит (цваст) или прост штит, врста цвасти
Сложени штит, врста цвасти